Les Escaldes, nucli que forma part la parròquia d'Escaldes-Engordany (Andorra)
 Escaldes-Engordany, parròquia d'Andorra creada el 1978 a partir de l'antic quart homònim
 Vilanova de les Escaldes, poble de l'Alta Cerdanya, al municipi d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes
 Les Escaldes (Vilanova de les Escaldes), poble de l'Alta Cerdanya, al municipi d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes
 Estació d'Ur - les Escaldes, estació de ferrocarril de la línia de Tren Groc a la població d'Ur (Alta Cerdanya)